Rich AJAX Platform (RAP) — это проект разрабатывающийся в рамках проекта Eclipse Technology Project и являющийся свободным программным обеспечением, позволяя разработчикам создавать приложения Rich Internet Application с использованием технологии AJAX и использованием модели разработки Eclipse для создания плагинов с использованием Java API. Rich AJAX Platform является аналогом фреймворка Rich Client Platform для веб-разработки. Его API очень похож на API Rich Client Platform и поэтому разработчики, имеющие опыт работы с RCP, могут использовать свои знания для разработки веб-приложений. RAP стимулирует обмен и повторное использование исходного кода между RCP и RAP-приложениями, позволяя упростить разработку приложений работающих на клиентской машине и имеющих веб-интерфейс.

Пример 
Пример приложения «Hello World» с использованием Rich AJAX Platform:
// Hello World in RAP
public Text txt;

public Display createUI() {
	Display display = new Display();
		
	Shell shell = new Shell(display);
	shell.setSize(320, 240);
		
	txt = new Text(shell, SWT.SIMPLE);
	txt.setLocation(shell.getClientArea().x + 10, shell.getClientArea().y + 40);
		
	Button button = new Button(shell, SWT.PUSH);
	button.setText("Hello World!");
	button.setBounds(shell.getClientArea().x + 10, shell.getClientArea().y 
                + 10, shell.getClientArea().width - 20, 20); 
	button.addSelectionListener(new SelectionListener(){
		public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent e) {	
		}

		public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
			txt.setText("Hello World!");
		}
	});
		
	shell.open();

	return display;
}

Литература

Ссылки 
 Rich Ajax Platform Home Page
 Rich Ajax Platform, Part 1: An introduction
 Rich Ajax Platform, Part 2: Developing applications
 RAP 1.3 — New and Noteworthy

Технологии Eclipse
Eclipse